RP, Rp, rp — аббревиатура или обозначение:

 Randomized Polynomial — класс сложности в теории алгоритмов.
 Received Pronunciation — стандартное английское произношение.
 Red Phosphorus — красный фосфор.
 Registered Paralegal (лицензированный паралегал) — профессиональная степень в англоязычных странах.
 Relief Pitcher — позиция игрока в бейсболе или софтболе.
 Rendezvous Point — термин, использующийся в семействе протоколов PIM.
 RP — автомобильный код земли Рейнланд-Пфальц (Германия).
 RP — код IATA для американской авиакомпании Chautauqua Airlines.
 Rp — индонезийская рупия.
 Rp. (от Recipe) — рецепт.
 rp-процесс (от rapid proton) — процесс захвата быстрых протонов атомным ядром.
 RP (от roleplay) — ролевые игры.

См. также 
 РП